Gustaf Berggren kan syfta på:

* Gustaf Berggren (1873–1958), svensk ingenjör
 Gustaf Berggren (1884–1978), svensk militär
 Gustav Berggren (född 1997), svensk fotbollsspelare

Se även 
 Gösta Berggren (1910–2002), svensk läkare